Schmierkäse steht für:

 Dialektbezeichnung für Schmelzkäse
 Synonym bzw. Phantasiebezeichnung für Kochkäse